Lüder steht für:

 Lüder (Lüneburger Heide), Gemeinde im Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Lüder (Fluss), Nebenfluss der Fulda in Hessen
 Lüder (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht

Lüder oder Lueder ist der Familienname folgender Personen
 August Ferdinand Lueder (1760–1819), deutscher Wirtschafts- und Staatswissenschaftler

 Dieter Lüder (* 1935), deutscher Radsportler
 Ernst Lüder (* 1932), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Franz Hermann Heinrich Lueder (1734–1791/1792), deutscher Pastor und Botaniker
 Georg Lueder (1865–1939), deutscher Generalmajor
 Hans-Georg Lueder (1908–1989), deutscher Brigadegeneral
 Heinz von Lüder (1490–1559), deutscher Ministerialer
 Heinz Lüder (* 1926), deutscher Chemiker und Politiker (NDPD) 
 Karl Lueder (1834–1895), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Klaus Lüder (* 1935), deutscher Ökonom 
 Ludwig von Lüder (1795–1862), deutscher Generalleutnant und Politiker
 Manfred Lüder (1930–2023), deutscher Anästhesiologe
 Margitta Lüder-Preil (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Roswitha Lüder (* 1935), deutsche Malerin
 Wolfgang Lüder (1937–2013), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Lüders
 Lühder